La Gran Muralla puede referirse a:

Gran Muralla China
La gran muralla, película de 2016.